Die syrische Schrift ist eine Weiterentwicklung der alten aramäischen Schrift.

Ihre älteste Ausprägung ist das sogenannte Estrangelo bzw. Estrangela. Seit dem 5. Jahrhundert wird die syrische Schrift in zwei Ausprägungen verwendet: dem östlichen Schriftstil, auch nestorianische Schrift genannt, und dem westlichen Schriftstil, auch jakobitische Schrift oder Serto genannt.

Die syrische Schrift fand vor allem im Bereich des syrischen Christentums und zur Wiedergabe der syrischen Sprache, die ein ostaramäischer Dialekt ist, Verwendung. Eine Gruppe palästinischer Christen, die selbst Sprecher eines westaramäischen Dialektes waren, nutzte jedoch ebenso die syrische Schrift. Daher rechnete man ihre Werke lange Zeit dem syrischen Textkorpus zu.

Konsonanten

Vokale

Siehe auch 

 Aramäische Sprache
 Semitische Sprachen
 Semitische Schrift
 Hebräisches Alphabet
 Arabisches Alphabet

Weblinks 

Aramäische Sprachen
Konsonantenschrift
Tur Abdin